Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Jaroń – polski szermierz, szpadzista
 Janusz Jaroń –  polski aktor filmowy i teatralny
 Jerzy Jaroń – polski matematyk
 Lilla Jaroń – polska urzędniczka samorządowa, nauczycielka